Carlo Liviero – vescovo cattolico italiano venerato come beato
 Dino Liviero – ciclista su strada italiano